Владимир Тартаковский: Тартаковский, Владимир Абрамович (1900 (1901) —1972) — советский математик, доктор наук, профессор.
 Тартаковский, Владимир Александрович (род. 1932) — советский и российский химик-органик, академик Российской академии наук.